Live in Roma – album di Uto Ughi del 2005
 Live in Roma 2005 – dvd di Fiorella Mannoia del 2005
 Live in Roma – album della Premiata Forneria Marconi del 2012
 Live in Roma – album dei Goblin del 2011
 Live in Roma – album di Franco Battiato e Alice del 2016